Cactus — дебютный студийный альбом нью-йоркской рок-группы Cactus, вышедший в 1970 году на лейбле Atco Records.

Подписав контракт с лейблами «Atco» и «Atlantic», музыканты оказались в «Break Out Studio». Репетиции пошли очень успешно и песни сочинялись прямо на ходу. Как писал Кармин Аписи:

Мы очень быстро написали наш дебютный альбом под одноимённым названием. Там была пара каверов — в том числе «Parchman Farm» Моуза Эллисона, где я делал безумно быстрый шафл на двойных бас-барабанах, который был таким быстрым, что звучал как убегающий товарный поезд. Я не был поклонником блюза, но убойная скорость и энергия сделали его отличной песней. Мы также записали песню Вилли Диксона «You Can’t Judge A Book By The Cover». Но кроме них, весь материал был оригинальным. Мы записали это в студии с нашими сценическими усилителями Marshall и всеми ящиками Тима. Это было все равно, что стоять рядом с реактивным двигателем в крошечной комнате. Неудивительно, что я сегодня наполовину глухой. Альбом «Cactus» с самого начала и до конца был убойным, и мы не могли дождаться, чтобы сыграть его вживую.

Пластинка представляла собой жесткое буги, и фирме «Atlantic» показалось, что её звучание слишком уж грубовато. Альбом пришлось перемикшировать, после чего лейбл придрался к обложке, которая первоначально представляла собой изображение золотистого кактуса на фоне красного предрассветного неба, причём кактус своим видом сильно напоминал половые органы, поэтому на более поздних изданиях альбома его сделали более ветвистым.

Список композиций 
Авторы песен — Эпис, Богерт, Дэй и Маккарти, кроме отмеченного.
 «Parchman Farm» (Mose Allison) — 3:06
 «My Lady from South of Detroit» — 4:26
 «Bro. Bill» — 5:10
 «You Can't Judge a Book by the Cover» (Willie Dixon) — 6:30
 «Let Me Swim» — 3:50
 «No Need to Worry» — 6:14
 «Oleo» — 4:51
 «Feel So Good» — 6:03

Участники записи 
 Rusty Day — вокал, гармоника
 Jim McCarty — гитара
 Tim Bogert — бас-гитара, бэк-вокал
 Carmine Appice — ударные, перкуссия, бэк-вокал

Примечания

Ссылки 
 Cactus на discogs.com

Хард-рок-альбомы
Дебютные альбомы 1970 года
Альбомы Atco Records
Альбомы Cactus
Июль 1970 года